Carlo Taranto (1921-1986), attore italiano, fratello di Nino Taranto;
Carlo Taranto (1961 – ), personaggio televisivo italiano.